Jonas Björkman e Jacco Eltingh hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6–2, 5–7, 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Jacco Eltingh (Campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Sébastien Lareau /  Piet Norval (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (terzo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (terzo turno)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (terzo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (primo turno)
 David Adams /  Aleksandar Kitinov (secondo turno)
 Byron Black /  Nicklas Kulti (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1998